

Леґіни — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Леґіни — село в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства